Софья Акимова:
 Акимова, Софья Владимировна (1887—1972) — русская и советская оперная певица, педагог.
 Акимова, Софья Павловна (1824—1889) — русская драматическая актриса Малого театра.